GT4 Central European Cup 2018 je první a jedinou sezonou GT4 Central European Cup, který je organizován pod hlavičkou Stéphane Ratel Organisation (SRO). Sezona začala 28. dubna na Autodromu Most a končila 7. října na okruhu Zandvoort. Pro rok 2019 byl šampionát zrušen a jeho pozici převzal nový šampionát ADAC GT4 Germany.

Kalendář

Týmy a jezdci

Výsledky závodů 
Zvýrazněn je celkový vítěz.

Celkové pořadí

Bodový systém

Pohár jezdců

Pohár týmů

Odkazy

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
 

Motoristické sporty v roce 2018